Lubowski ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Lubowski (1952–1989), namibischer Anwalt und SWAPO-Anhänger
 Helmut Lubowski (1903–1986), deutscher Architekt
 Manou Lubowski (* 1969), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Scarlet Lubowski (* 1965), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin, siehe Scarlet Cavadenti
 Thomas Lubowski (* 1952), deutscher Journalist